Der UEFA-Pokal 2005/06 war die 35. Auflage des Wettbewerbs, an dem 96 Klubs aus 51 Landesverbänden teilnahmen. Der FC Sevilla gewann das Finale gegen den FC Middlesbrough im PSV Stadion in Eindhoven mit 4:0 und wurde erstmals UEFA-Pokalsieger.

Modus 
Zur Teilnahme berechtigt waren alle Vereine, die in zu Ende vergangenen Saison einen der durch die UEFA-Fünfjahreswertung geregelten UEFA-Cup-Plätze belegt hatten. Bei Torgleichstand entschied zunächst die Anzahl der Auswärts erzielten Tore, danach eine Verlängerung, wurde in dieser nach zweimal 15 Minuten keine Entscheidung erreicht, folgte ein Elfmeterschießen, bis der Sieger ermittelt war. Wie im Vorjahr qualifizierten sich auch wieder drei Klubs über den UEFA Intertoto Cup für die 1. Runde. In Sechzehntelfinale stießen dann noch die acht Gruppendritten der Champions-League-Gruppenphase zum Teilnehmerfeld.

Qualifikation

1. Qualifikationsrunde 
Die Hinspiele fanden am 14. Juli, die Rückspiele am 28. Juli 2005 statt.

|}

2. Qualifikationsrunde 
Die Hinspiele fanden am 11. August, die Rückspiele am 25. August 2005 statt.

|}

1. Runde 
Der Hamburger SV, Olympique Marseille und RC Lens qualifizierten sich über den UEFA Intertoto Cup 2005 für die 1. Runde.

Die Hinspiele fanden am 15. September, die Rückspiele am 29. September 2005 statt.

|}

Gruppenphase 
Bei Punktegleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften wurde nach folgenden Kriterien entschieden:
 bessere Tordifferenz
 höhere Anzahl erzielter Tore
 höhere Anzahl erzielter Auswärtstore
 höherer UEFA-Koeffizient zu Beginn des Wettbewerbs

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

K.-o.-Phase

Sechzehntelfinale 
Der FC Brügge, der FC Thun, Udinese Calcio, OSC Lille, der FC Schalke 04, Rosenborg Trondheim, Betis Sevilla und FC Artmedia Bratislava qualifizierten sich als Gruppendritte der Gruppenphase der UEFA Champions League 2005/06 für das Sechzehntelfinale.

Die Hinspiele fanden am 15./16. Februar, die Rückspiele am 23. Februar 2006 statt.

|}

Achtelfinale 
Die Hinspiele fanden am 9. März, die Rückspiele am 15./16. März 2006 statt.

|}

Viertelfinale 
Die Hinspiele fanden am 30. März, die Rückspiele am 6. April 2006 statt.

|}

Halbfinale 
Die Hinspiele fanden am 20. April, die Rückspiele am 27. April 2006 statt.

|}

Finale

Beste Torschützen 
ohne Qualifikation

Eingesetzte Spieler FC Sevilla

Siehe auch 
 UEFA Champions League 2005/06
 UEFA Intertoto Cup 2005

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Site der UEFA zur Saison 2005/06
 Spieldetails zur Saison 2005/06 bei fussballdaten.de
 Statistik aller Teilnehmer

UEFA Europa League
Fußballsaison 2005/06